Rosier

Rosier als achternaam:

Carl Rosier, componist uit de Nederlanden (17e/18e eeuw) 
Christa Rosier, omroepster
Louis Rosier / Jean-Louis Rosier, wielrenners
Monique Rosier, televisieactrice
Rachel Rosier, televisiepresentatrice en programmamaker
Raymond Rosier, Belgisch atleet

Rosier als voornaam:

Rosier van Bronckhorst, voogd van Eibergen, Neede en Beltrum
Rosier Faassen, toneelspeler en -schrijver

Rosier als plaatsnaam:

Saint-Hilaire-du-Rosier, gemeente in Isère
Col du Rosier, een heuvel ten zuiden van Spa in de Waalse Ardennen

Het Zelfstandig naamwoord betekent iets als rozengaard of  rozenhof.